Made in Germany – marchio di prodotto creato in Germania

Musica
Made in Germany – album live del 1995 di Axel Rudi Pell
Made in Germany – album del 2009 di Nena
Made in Germany 1995-2011 – raccolta del 2011 dei Rammstein